Farad steht für

 Farad, Einheit der elektrischen Kapazität
 Farad (Kalifornien), Ortsname
 Farad, Name für Wallace Fard Muhammad (1877–1934), Mitbegründer der Nation of Islam 

Siehe auch:

 Farhad
 Fahrad
 Fahrrad